Фикция може да се отнася за:
 Фикция в правото;
 Фикция в литературата.